Giorgio Pasetto – politico e giornalista italiano
 Luca Ermenegildo Pasetto – patriarca cattolico italiano
 Nicola Pasetto – politico italiano
 Stefano Pasetto – regista, sceneggiatore e montatore italiano